Ха́ки:
 Хаки — название пыльно-землистых оттенков от грязно-жёлтого до зеленовато-коричневого.
  — один из мифических королей Швеции.
  — верхние рубашки из джутовой или бумажной материи желтоватого цвета с поясом для офицеров и нижних чинов японской армии.
 Хаки — сорт пенджабского гашиша.
 «Хаки» — российская поп-рок-группа, основанная в 2008 году.
 Топоним
  — деревня в шахрестане Урмия, Иран.
 Хаки — населённый пункт в Ахалцихском муниципалитете, Грузия.
 Хаки — деревня в волости Рыуге уезда Вырумаа, Эстония.
 Хаки, также известная как воля — особый вид силы в мире манги и аниме One Piece.